Pinta hace referencia a varios artículos:

Geografía
Isla Pinta, parte del archipiélago de la Galápagos, Ecuador.
Vale da Pinta freguesia portuguesa del municipio de Cartaxo
Sierra Pinta, cordal montañoso del suroeste de Arizona

Además
 Pinta, unidad de volumen tradicional de Gran Bretaña.
 Pinta o Juego de persecución, juego infantil.
 Pinta (naipes), señal que identifica el palo de los naipes aún sin descubrir estos totalmente.
 Pinta (enfermedad), similar a la sífilis, causada por la bacteria Treponema carateum.
 La Pinta, una de las carabelas en las que Cristóbal Colón llegó a América.
 Pinta copiadora de perfiles, herramienta
 Pura pinta, telenovela juvenil venezolana

Enlaces externos